Denis Shapovalov era il detentore del titolo, ma non ha partecipato avendo ricevuto una wild card per il tabellone del singolare maschile senior, dove è stato eliminato al primo turno da Jerzy Janowicz.

Alejandro Davidovich Fokina ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Axel Geller con il punteggio di 7-62, 6-3.

Teste di serie

  Corentin Moutet (semifinali)
  Wu Yibing (quarti di finale)
  Zsombor Piros (primo turno)
  Hsu Yu-hsiou (primo turno)
  Yuta Shimizu (secondo turno)
  Marko Miladinović (secondo turno)
  Trent Bryde (primo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (campione)

<li>  Rudolf Molleker (secondo turno)
<li>  Oliver Crawford (terzo turno)
<li>  Jurij Rodionov (quarti di finale)
<li>  Yshai Oliel (secondo turno)
<li>  Thiago Seyboth Wild (primo turno)
<li>  Zizou Bergs (primo turno)
<li>  Duarte Vale (primo turno)
<li>  Juan Pablo Grassi Mazzuchi (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2017